Santa signifie sainte en espagnol, en italien et en portugais.

Pseudonyme

 Santa, abréviation de .
 Carlton "Santa" Davis est un batteur jamaïcain.
 Santa (1925-1979) est un sculpteur français.

Géographie

Santa est une commune de la région du Nord-Ouest du Cameroun.

Santa est une ville de la région des Dix-Huit Montagnes.
 Santa est une localité de la région du Bafing.

Le Río Santa est un cours d'eau.
 La Province du Santa est une province nommée d'après le cours d'eau du même nom.

Santa est une municipalité de la province d'Ilocos Sur.

Santa Cruz est une municipalité de la côte californienne.
 Santa Monica est une ville côtière à l'ouest de Los Angeles, dans l'état de Californie aux États-Unis

Astronomie
 Santa est le surnom donné à l'objet céleste (136108) Hauméa par ses découvreurs.

Cinéma

 , film de 1931 réalisé par Antonio Moreno, et premier film sonore mexicain ;
 Santa et  (« Santa et Compagnie »), film franco-belge de 2017, réalisé et écrit par Alain Chabat

Divers 
 Cámara Santa d'Oviedo, dans la cathédrale San Salvador d'Oviedo.